xom – codice ISO 639-3 della lingua komo (suda)